Stefan Tschannen, né le  à Niederscherli, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || CP Berne U20 || Juniors Élites || 23 || 3 || 1 || 4 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || CP Berne U20 || Juniors Élites || 33 || 7 || 12 || 19 || 28 || 7 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| rowspan=2 | 2002-2003 || CP Berne U20 || Juniors Élites || 35 || 18 || 22 || 40 || 72 || 3 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| CP Berne || LNA || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2003-2004 || CP Berne U20 || Juniors Élites || 12 || 7 || 4 || 11 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| CP Berne || LNA || 45 || 2 || 3 || 5 || 24 || 15 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2004-2005 || CP Berne || LNA || 14 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|  SC Langenthal || LNB || 25 || 6 || 5 || 11 || 10 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || SC Langenthal || LNB || 40 || 26 || 28 || 54 || 44 || 12 || 16 || 5 || 21 || 12
|-
| rowspan=2 | 2006-2007 || HC Bâle || LNA || 29 || 2 || 2 || 4 || 8 || 12 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| SC Langenthal || LNB || 10 || 6 || 10 || 16 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC Bâle || LNA || 50 || 13 || 8 || 21 || 16 || 9 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan=2 | 2008-2009 || HC Bienne || LNA || 38 || 1 || 9 || 10 || 20 || 19 || 4 || 6 || 10 || 35
|-
| SC Langenthal  || LNB || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2 | 2009-2010 || HC Bienne || LNA || 47 || 7 || 9 || 16 || 6 || 16 || 1 || 2 || 3 || 18
|-
| SC Langenthal || LNB || 4 || 2 || 4 || 6 || 4 || 6 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| rowspan=2 | 2010-2011 || SC Langenthal || LNB || 44 || 29 || 46 || 75 || 89 || 6 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| HC Bienne  || LNA || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| rowspan=2 | 2011-2012 || SC Langenthal   || LNB || 42 || 23 || 32 || 55 || 20 || 22 || 10 || 11 || 21 || 6
|-
| HC Bienne  || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || SC Langenthal   || LNB || 49 || 35 || 30 || 65 || 22 || 10 || 5 || 13 || 18 || 2
|-
| 2013-2014 || SC Langenthal   || LNB || 45 || 25 || 32 || 57 || 36 || 12 || 10 || 16 || 26 || 8
|-
| rowspan=2 | 2014-2015 || SC Langenthal   || LNB || 35 || 22 || 21 || 43 || 26 || 10 || 4 || 9 || 13 || 6
|-
| Lausanne HC  || LNA || - || - || - || - || - || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016||SC Langenthal   || LNB||36 || 18 || 33 || 51 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017|| SC Langenthal   || LNB|| 41 || 28 || 35 || 63 || 16 || 16 || 3 || 12 || 15 || 10 	
|-
|2017-2018|| SC Langenthal ||LNB||43 || 21 || 36 || 57 || 28 || 10 || 6 || 5 || 11 || 2 
|-
|2018-2019|| SC Langenthal ||LNB||39 || 13 || 22 || 35 || 16 || 10 || 3 || 6 || 9 || 8
|-
|2019-2020|| SC Langenthal   || LNB ||38 || 20 || 15 || 35 || 22 || 5 || 1 ||  2 || 3 || 0 	
|-
|2020-2021|| SC Langenthal   || LNB ||42 || 14 || 28 || 42 || 14 || 7 || 3 ||  3 || 6 || 2 	
|-
| 2021-2022|| SC Langenthal   || LNB ||  ||

Palmarès 
 Champion de Suisse en 2004  avec le CP Berne
 Champion de Suisse de LNB en 2012  avec le SC Langenthal

Références 

Naissance en mars 1984
Naissance dans le canton de Berne
Joueur suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC